Big Horn Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Horn Mountain (Cascade County, Montana)
 Big Horn Mountain (Madison County, Montana)
 Big Horn Mountain (Utah)

Siehe auch:
 Bighorn Mountain
 Bighorn Mountains, in Wyoming und Montana